Ла-Феррієр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Ла-Феррієр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Ла-Феррієр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Ла-Феррієр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор